Йохан Мартин Фернер (, , Осло, Норвегия — , там же) — норвежский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).

Биография 

Родился в семье портного Якобсена Фернера (1885—1964) и Рагнхильды Олсен (1889—1966). В 1947 г. окончил среднюю школу. В 1949—1950 гг. изучал экономику в Лондонском политехническом институте, в 1950—1951 гг. — в Брэдфордском техническом колледжа и в 1951—1952 гг. — в Лионском университете. Затем работал в знаменитом лондонском универмаге Harrods. С 1964 г. вместе с братом Финном возглавил, основанное в 1916 г. семейное дело «Фермер Якобсен».

На летних Олимпийских играх в Хельсинки (1952) на яхте «Елизавета Х» стал серебряным призёром в соревнованиях класса килевых яхт 6 mR.

Был женат вторым браком на норвежской принцессе Астрид и, таким образом, был зятем норвежского короля Харальда V.

Награды и звания 

Являлся командором Ордена Святого Олафа (2011) и рыцарем Большого креста французского ордена «За заслуги» (2011)

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes//fe/johan-martin-ferner-1.html 
 https://news.yahoo.com/1952-olympic-silver-medalist-ferner-dies-114340824.html

Яхтсмены Норвегии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1952 года